Pável Andréiev puede referirse a las siguiente personas:
 Pável Andréiev (triatleta), triatleta ruso;
 Pável Andréiev (atleta), atleta uzbeko.